De 46e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 21 juli 1988. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Peter De Clercq, gevolgd door Thomas Wegmüller en Jean Habets.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1988